«Урок танго» () — фильм британского режиссёра Салли Поттер, снятый в 1997 году. Это полу-автобиографическая история с участием Салли Поттер и Пабло Верона об аргентинском танго.

Фильм производства Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии и Аргентины спродюсирован Оскаром Крамером (Аргентина) и Кристофером Шеппардом (Великобритания). Саундтрек включает в себя оригинальные записи Карлоса Гарделя — Mi Buenos Aires querido и Астора Пьяццоллы — Libertango, два самых знаковых произведения в музыке жанра танго. Так же включена песня, написанная самой Салли Поттер.

Сюжет 
В фильме рассказывается о Салли, режиссёре и сценаристе, которая испытывает творческий кризис. Она недовольна тем, каким вышло её новое творение криминальная драма «Ярость». Решив взять паузу в работе, она едет в Париж, где знакомится с Пабло, танцором танго.

Салли становится буквально одержима танцем и предлагает Пабло роль в своем новом фильме в обмен на уроки танго. Они начинают тренироваться, а потом и влюбляться, однако эмоциональная близость становится серьезным препятствием к успеху.

Актерский состав

Выпуск 
Впервые фильм был представлен на Венецианском кинофестивале в Италии 29 августа 1997 года. Неделю спустя, 8 сентября, «Урок танго» показали на Кинофестивале в Торонто в Канаде. Картина появилась на многих фестивалях, таких как Мар-дель-Плата, Кинофестиваль в Рейкьявике и других.

Даты выхода 
 Аргентина: 20 ноября 1997
 Франция: 8 апреля 1998
 Германия: 9 октября 1997
 Нидерланды: 15 января 1998
 Великобритания: 28 ноября 1997
 Соединенные Штаты: 14 ноября 1997

Саундтрек 
В саундтреке использовались оригинальные записи
 Milonga Triste (1972).
 Now (композиция Салли Поттер и Фреда Фрита, 1996)
 Quejas de bandoneon (1958).
 Red, yellow, blue (1996)
 Mi Buenos Aires querido (1934).
 El flete (1936).
 Rage (1996).
 Zum (1973).
 Amor y celos (1936).
 Doyna (1994).
 Danse de cuisine (1996).
 Pensalo bien (1938).
 La yumba (1946).
 Jacob and the angel (1996).
 Milonga de mis amores (1970).
 Gallo ciego (1959).
 Libertango (1974).
 Bahia Blanca (1958).
 I am you (1997).

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт
 
 La lección de tango at the cinenacional.com 
 The Tango Lesson film trailer at YouTube

Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Аргентины
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Нидерландов
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы-мелодрамы Аргентины
Музыкальные фильмы Великобритании
Музыкальные фильмы Нидерландов
Музыкальные фильмы Франции
Музыкальные фильмы Германии
Музыкальные фильмы Аргентины
Чёрно-белые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Германии
Чёрно-белые фильмы Аргентины
Чёрно-белые фильмы 1997 года
Фильмы о режиссёрах
Фильмы о Париже
Фильмы Аргентины 1997 года
Фильмы Салли Поттер
Фильмы о танго